Еленка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Еленка — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Еленка — деревня в Крупском районе Минской области.
 Еленка — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Болгария 
 Еленка — село в Смолянской области.

Россия 
 Еленка — посёлок в Жирятинском районе Брянской области.
 Еленка — посёлок в Знаменском районе Орловской области.
 Еленка —  деревня в Угранском районе Смоленской области.

Реки

Белоруссия 
 Еленка — река в Витебской и Минской областях, приток Бобра.

Россия 
 Еленка — река в Калужской и Орловской областях, приток Вытебети.
 Еленка — река в Свердловской области, приток Пышмы.
 Еленка — река в Смоленской области, приток Угры.
 Еленка — река в Забайкалье, приток Хилка.

См. также 
 Елионка — село в Стародубском районе Брянской области России.
 Еланка
 Ленка